Bärmann oder Baermann ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Baermann (1811–1885), deutscher Klarinetten- und Bassetthornvirtuose
 Gustav Baermann (1877–1950), deutscher Arzt

 Fritz Bärmann (1913–2010), deutscher Pädagoge

 Heinrich Joseph Baermann (1784–1847), deutscher Klarinettist
 Johannes Bärmann (1905–1991), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Berman
 Behrmann
 Bermann